Сегунда 1943/1944 () — 13-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 14 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1943/44 на lafutbolteca.com  

1943/1944
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1943 году
Спорт в Испании в 1944 году